Магомедалиев — дагестанская и азербайджанская фамилия.

Известные носители:

 Магомедалиев, Магомедали Тагирович (род. 1985) — российский борец греко-римского стиля.
 Магомедалиев, Раймонд Абдурахманович (род. 1990) — российский самбист.
 Магомедалиев, Шахруддин Магомедович (род. 1994) — азербайджанский футболист.